Sorrento (Italië), een stad in de Italiaanse regio Campania
Sorrento (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Sorrento (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Sorrento (Perth), een randgemeente van Perth (Australië)
Sorrento (Victoria), een plaats in de Australische deelstaat Victoria